Гран-при Родоса () — шоссейная однодневная  велогонка, проходящая по территории Греции на острове Родос с 2017 года.

История 
Гонка была создана в 2017 году при очередном возрождении многодневки Тур Родоса и сразу вошла в календарь Европейского тура UCI с категорией 1.2.

Маршрут гонки проходит по периметру острова по часовой или против часовой стрелки. Старт и финиш располагаются в городе Родос. Профиль преимущественно равнинный, но включает два подъёма с градиентами до 5%. Протяжённость дистанции составляет в районе 190 км.

Проводится за несколько дней до Тура Родоса.

Призёры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Гран-при Родоса на ProCyclingStats
 Гран-при Родоса на Cycling Archives
 Гран-при Родоса на CQranking
 Гран-при Родоса на Memoire du cyclisme
 Гран-при Родоса на Cycle Base
 Гран-при Родоса на First Cycling

Мероприятия, регулярно проводимые с 2017 года